Вейк-ан-Зеє 2007 — 69-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 12 січня по 28 січня 2007 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. Перше місце поділили Левон Аронян, Веселин Топалов і Теймур Раджабов.

 Категорія: 19 (середній рейтинг: 2719)

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2007 року

Результати за турами

Таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com

Посилання 
 Wijk aan Zee 2007 – final impressions 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Січень 2007
Шахові турніри 2007
2007 у шахах